Икан — топоним. Может означать:

 Икан () — городище в Казахстане.
 Икан () — община в уезде Чанйен, провинция Йенбай, Вьетнам.
 Староикан — село.

См. также 
 Иканское сражение